Victor Schultz ist der Name folgender Personen:

* Victor Schultz (Musiker) (* 1959), kanadischer Violinist
 Viktor G. M. Schultz (1891–1963), deutscher Oberstudiendirektor und Entomologe